Уи́нифред Фри́дман (; 23 июля 1957, , Иллинойс, США) — американская .

Биография и карьера 
Уинифред Фридман родилась 23 июля 1957 года в  (штат Иллинойс, США). В 1979 году Фридман окончила Северо-Западный университет, получив степень бакалавра в области театра. Во время своей учёбы в университете, Фридман был «Винни-дикой кошкой», талисманом команды в конце семидесятых. В 1978 году она была избрана homecoming queen.

С 1982-го по 2015-й год Фридман появилась в 47-ми фильмах и телесериалах. Фридман наиболее известна ролью Аннетт Масторелли, двоюродной сестры Чачи Арколы и бас-гитаристки в группе в ситкоме «» — недолговечном спин-оффе «Счастливых дней». После окончания ситкома, она играла роль второго плана Патти Дюпон в столь же недолгоиграющей мыльной опере «».

Фридман замужем за актёром Скоттом Харланом.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета
Киноактрисы США